Ла Тринчера има више значења:

 Ла Тринчера (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Тринчера (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Тринчера (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Тринчера (Доминго Аренас), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику